Наккаш, Накаш (, Naqqāš (Naqqāsh, Naqāsh, Naqaash), Nakāsh, , , ):
 Накаш, Арман ()
 Накаш, Джеральдин ()
 Накаш, Оливье (; род. 1973) — французский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Накаш, Ран
 Абу (Исхак Ибрахим ибн-Яхья) ан-Наккаш аз-Заркали (Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Yaḥyā al-Naqqāsh al-Zarqālī, «Al-Zarqālī» «al-Zarqālluh» «Ibn Zarqāla», ; 1029—1087) — выдающийся западноарабский астроном и математик.

Примечания